

Biografia 
Era figlio di Antonio Gonzaga (?-1496), dei "Gonzaga di Palazzolo" e di Francesca Uberti. Venne nominato cavaliere il 24 febbraio 1481 dal duca di Ferrara Ercole I d'Este, ospite a Mantova delle nozze di Chiara Gonzaga con Gilberto di Borbone. Sposò in prime nozze Costanza Stanga di Cremona e in seconde nozze Agostina Martinengo.

Morì nel 1511 e fu sepolto nella chiesa di San Francesco a Mantova.

Discendenza 
Ebbe cinque figli:

 Cesare, condottiero
 Francesco
 Antonio
 Luigi (?-1549), militare e letterato
 Agostino, vescovo di Reggio Calabria

Note

Bibliografia 
  .

Collegamenti esterni 
 

Gonzaga di Palazzolo
G